Sokolovac puede referirse a:
 Sokolovac, municipio y localidad de Croacia en el condado de Koprivnica-Križevci. 
 Sokolovac (Dežanovac), localidad de Croacia en el condado de Bjelovar-Bilogora.
Sokolovac (Kneževi Vinogradi), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.